Шалкар (, до 2010 г. — Егиндыколь) — аул в Целиноградском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр Шалкарского сельского округа. Код КАТО — 116673100.

География 
Село расположено возле озера Егинды, в западной части района, на расстоянии примерно 27 километров (по прямой) к юго-западу от административного центра района — села Акмол.

Абсолютная высота — 346 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Маншук — на юге, село Отаутускен — на севере.

Близ аула проходит автодорога областного значения — КС-5 «Кабанбай батыра — Жангызкудук — Оразак».

Население 
В 1989 году население аула составляло 1567 человек (из них казахи — 100%).

В 1999 году население аула составляло 1194 человека (599 мужчин и 595 женщин). По данным переписи 2009 года, в ауле проживало 765 человек (377 мужчин и 388 женщин).

Улицы 

 ул. Абая Кунанбаева
 ул. Абылай хана
 ул. Егиндыколь
 ул. Жамбыла Жабаева
 ул. Кенесары
 ул. Победы
 ул. Толе би
 ул. Шокана Уалиханова
 ул. Шолпана Иманбаева

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Целиноградского района
Переименованные населённые пункты Казахстана